Скирки — деревня в Максатихинском районе Тверской области. Входит в состав Зареченского сельского поселения.

География 
Расположена в 23 км на юго-запад от районного центра посёлка Максатиха.

История 
В 1864 году в селе Скирки была построена деревянная Троицкая церковь с 2 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Рыбинской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Воздвиженского сельсовета Максатихинского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Ривицкого сельского поселения, с 2014 года — в составе Зареченского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая деревянная Церковь Троицы Живоначальной (1864).

Примечания 

Населённые пункты Максатихинского района